Fala
Fala da Estremadura, variedade linguística do galaico-português falada na província de Cáceres, na Espanha
Dicotomias saussurianas
Fala (canção de Secos e Molhados)

Localidades

Fala (São Martinho do Bispo)

Veja também
Falo

Desambiguação